Taizé (Deux-Sèvres)
 Taizé (Saône-et-Loire)
 Gemeenschap van Taizé, een kloostergemeenschap in Taizé (Saône-et-Loire)